De Superettan 2006 was het zevende seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 14 april en eindigde op 21 oktober 2006. Trelleborgs FF eindigde als eerste met acht punten voorsprong op Örebro SK. Beide clubs promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

IF Brommapojkarna wint met 4-1 over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2006
Zweeds voetbalelftal in 2006

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2006